Guarani Esporte Clube é uma agremiação esportiva extinta de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, fundada a 19 de outubro de 1949.

Foi a única equipe a conquistar o Tricampeonato Citadino: 1951, 1953 e 1955.

História
O Guarani Esporte Clube foi fundado por trabalhadores da CSN numa terça-feira, no dia 8 de agosto de 1944 com o nome de Gasômetro Esporte Clube. Por imposição da Liga de Desportos de Volta Redonda (LDVR) mudou de nome (desde 1945, quando foi criada a Liga de Desportos de Volta Redonda, os campeonatos amadores na cidade eram organizados pela Companhia). No final da década de 40, o presidente da CSN, general Sylvio Raulino de Oliveira, resolveu financiar a construção de um estádio que abrigasse as partidas de futebol da cidade.

Na obra que acabou batizada com o nome do seu idealizador, foi utilizado o aço da Siderúrgica para a estrutura das pequenas arquibancadas.

Em 1948, com a desistência da CSN de continuar colaborando financeiramente, somado ao afastamento de alguns diretores, o Guarani encerrou suas atividades. Nessa época, o tesoureiro do clube, Sebastião Rufino Koeler recolheu troféus, livros de ata e livros de caixa; e guardou em uma arca de madeira em sua residência.

Após três anos de ausência, Gilson Carraro, juntamente com Benevenuto dos Santos Neto, Sebastião Rufino Koeler e Sebastião Souza e Silva, reorganizaram o Guarani para voltar a participar dos campeonatos municipais promovidos pela Liga de Desportos de Volta Redonda, em 1951.

Assim, na década de 1950, sob a batuta de Gilson Carraro, o Tricolor de Aço conseguiu um feito inédito ao conquistar o Tricampeonato Citadino: 1951, 1953 e 1955.

Com o acumulo de triunfos o Guarani Esporte Clube percebeu que o futebol amador tinha se tornado pequeno. O clube resolveu partir para o profissionalismo, porque a meta era ser campeão e inscrever o clube no Campeonato de Futebol do Rio de Janeiro. O Guarani fazia parte da quarta zona e só conseguiu uma vez o título, mas participou de todos os campeonatos promovidos. Quando o campeonato foi realizado com todas as equipes profissionais do Estado, o Guarani só conseguiu por duas vezes o quarto lugar. As equipes do Royal Sport Club e Central Esporte Clube de Barra do Piraí, o Barra Mansa Futebol Clube e as equipes de Campos eram adversários fortes.

Em 1959, a CSN resolveu delegar, em regime de comodato, a administração do Estádio Raulino de Oliveira ao Guarani Futebol Clube, tradicional time amador da cidade, até ser fundado como Volta Redonda Futebol Clube em 9 de fevereiro de 1976.

Disputou o campeonato fluminense nas décadas de 50 e 60, em 1954, 1955, 1957, 1958 e 1967, e sustentou equipes de futebol profissional até a criação do Volta Redonda, situação que levou o clube à sua extinção.

Conquistas 
 5x Campeão do Campeonato Municipal de Volta Redonda: 1946, 1947, 1951, 1953 e 1955.

Ver também
Confederação Brasileira de Futebol
Clubes brasileiros de futebol

Fonte 
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Clubes de futebol de Volta Redonda
Clubes de futebol fundados em 1956
Fundações no Rio de Janeiro em 1949